Хладни — фамилия. Известные носители:
 Хладни, Георг (1637—1692) — протестантский богослов.
 Хладни, Иоганн Мартин (1710—1759) — немецкий теолог и историк, сын Мартина Хладни.
 Хладни, Мартин (1669—1725) — немецкий профессор, автор популярных учебников по богословию, сын Георга Хладни.

Примечания